Listia, genre de nématodes  chromadorés de la famille des Camacolaimidae.
 Listia, genre de plantes dicotylédones de la famille des Fabaceae.